

Patronyme 
 Bernard Metzdorf (1953-), angliciste et grammairien
  (1966-), archiviste et historien allemand
 Nicolas Metzdorf (1988-), homme politique français

Toponyme 
 , ortsteil à Bliesdorf en Allemagne
 , ortsteil à Kulmbach en Allemagne
 , ortsteil à Langsur en Allemagne
 , ortsteil à Leubsdorf en Allemagne